Football Club Aznavour Nojemberjan (arménsky: Ազնավուր Ֆուտբոլային Ակումբ) byl arménský fotbalový klub sídlící ve městě Nojemberjan. Klub byl založen v roce 1981 jako Pahacojagorc Nojemberjan, zanikl v roce 1997 kvůli finančním problémům.

Historické názvy 

Zdroj:

 1981 – FC Pahacojagorc Nojemberjan (Football Club Pahacojagorc Nojemberjan)
 1992 – FC Aznavour Nojemberjan (Football Club Aznavour Nojemberjan)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup,, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference 

Zaniklé arménské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1981
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1997